Соединённые Штаты Америки (США) обеспечены нефтью, природным газом, рудами урана, железа, титана, ванадия, меди, свинца, цинка, молибдена, вольфрама, бериллия, лития, золота, серебра, фосфоритами, калийными солями, бором, флюоритом, серой, баритом. В то же время страна почти не имеет собственных запасов марганцевых и хромовых руд, бокситов, руд никеля, кобальта, ртути, сурьмы, олова, тантала и ниобия, асбеста. Запасы меди, марганца, никеля, кобальта и др. могут быть существенно увеличены за счет использования бедных руд и руд с океанического дна. С 40 основных видов минерального сырья только по 18 США обеспечивают себя на 50 % и более. Экономика США зависит от импорта 68 видов сырья, и эта тенденция, очевидно, сохранится в будущем.

Полезные ископаемые США по состоянию на 1999 г.

Углеводороды 
США имеют большие запасы нефти и газа. По доказанным запасам нефти страна занимает третье место на Американском континенте (после Венесуэлы и Мексики), по доказанным запасам газа — 1-е место (1997). Нефтегазоносность в США связана с 38 нефтегазоносными и 14 предположительно нефтегазоносными бассейнами. Эти бассейны приурочены к впадинам и прилегающих к ним поднятий различного генезиса в пределах докембрийской и эпигерцинской платформ, в срединных массивов и межгорных впадин внутри горных складчатых сооружений Кордильер и эпиплатформного орогена Скалистых гор (см. Нефтегазоносные бассейны Скалистых гор), а также к передовым и краевым прогибам в зонах сочленения платформ с горными сооружениями Кордильер, Аппалачей и к областям прогиба на стыке периферийных структур Северо-Американского континента и Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Около 75 % всех открытых месторождений расположено в пределах трёх крупнейших бассейнов страны — Мексиканского залива нефтегазоносного бассейна (в частности месторождение Монро), Пермский нефтегазоносный бассейн (в частности, месторождение Воссон) и Западного внутреннего нефтегазоносного бассейна. Открыто (на 1990-е гг.) более 22500 нефтяных и газонефтяных и около 14000 газовых, газоконденсатных и нефтегазовых родов, из которых 5 уникальные с начальными промышленными запасами более 300 млн т нефти (Прадхо-Бей, Ист-Тексас, Уилмингтон, Мидуэй-Сансет) или свыше 500 млрд м³ газа (Панхандл-Хьюготон и Прадхо-Бей), около 200 больших (нефтяных с запасами 30-300 млн т и газовых с запасами 30-500 млрд м³), ок. 400 средних (нефтяных и газовых с запасами 10-30 млн т нефти или 10-30 млрд м³ газа). Подавляющее число открытых месторождений являются небольшими по запасам. В 60 крупнейших нефтяных и в 35 газовых месторождениях, запасы каждого из которых более 50 млн т нефти или 50 млрд м³ газа, сосредоточено соответственно 36 и 30 % начальных разведанных запасов нефти или газа страны. На акваториях Атлантического, Тихого и Сев. Ледовитого океанов открыто ок. 600 нефтяных и газовых родов, подавляющая часть которых — в Мексиканском заливе. Ок. 43 % запасов нефти страны и 39 % запасов газа связаны с палеозойскими отложениями, 20 % запасов нефти и 16 % запасов газа с мезозойскими, 37 % запасов нефти и 45 % запасов газа с кайнозойскими. Ок. 60 % начальных доказанных запасов нефти и 45 % запасов газа сосредоточены на глубине до 3 км. Перспективными районами для открытия новых месторождений нефти и газа в США прежде всего является акватории г. Бофорта, Чукотского и Берингова морей у берегов Аляски, подводные продолжения нефтегазоносных бассейнов Калифорнии, глубоководные участки в Мексиканском заливе, районы трогов Балтимор-Каньона и Джорджес-Банк в Атлантическом океане у берегов восточных штатов страны, а на суше — пояса надвигов в областях сочленения Кордильер и Аппалачей с Северо-Американской платформой и прибрежными территориями Северной Аляски.

По доказанным запасам нефти и газоконденсата наиболее богатые штаты Техас (26 % запасов страны), Аляска (24 %), Калифорния (15.6 %). В шельфовых месторождениях сосредоточено 14 % национальных запасов нефти, свыше 4 / 5 этих запасов приурочено к акваториям Мексиканского залива. Максимальные мощности осадочного чехла превышают здесь 15 км, в том числе кайнозойского — 12 км. Локальные структуры разнообразны — от диапировых куполов в тектонически нарушенных изоклинальных складках, их амплитуды колеблются от десятков метров до нескольких километров. Под мощными соляными куполами выявлено более 1200 месторождений нефти. Всего в НГБ по состоянию на 2000 г. было открыто более 6800 нефтяных месторождений на суше и более 930 — в водах Мексиканского залива. В Пермском НГБ Западного Техаса с мощностью осадочного чехла до 8 км, богатые нижнемеловые песчаники, верхнепермские песчаники и доломиты, палеозойские песчаники, известняки и доломиты, докембрийская кора выветривания. Всего в НГБ открыто более 6 тысяч нефтяных месторождений с начальными запасами около 6 млрд т. На Западном побережье США нефтеносные узкие, продолговатые в субмеридиональном направлении межгорные и предгорные бассейны: Сонома-Оринда-Ливермор, Грейт-Валли, Салинас-Куяма, Санта-Мария , Вентура-Санта-Барбара, Лос-Анджелес (уникальное по запасам месторождение Уилмингтон). Прогнозные ресурсы природного газа оценены Комитетом по газовым ресурсам (US Potential Gas Committee) на 1.01.1999 г. в 25.36 трлн.м 3 (на 1.01.1997 г. — 26.06 трлн.м 3). Кроме того, прогнозные ресурсы газа угольных месторождений составляют, по оценке, 4 трлн.м 3. Ресурсы природного газа находятся в основных газоносных регионах: Мексиканского залива — 7513.6 трлн м3; Аляска — 5484.5 трлн м³; бассейны Скалистых гор — 4245 трлн м3; Западный Внутренний НГБ (Мидконтинент) — 3455.4 трлн м3; Приатлантический регион — 2940.4 трлн м3; Тихоокеанский регион — 1052.8 трлн м3. Существует тенденция увеличения запасов природного газа в США. По данным Администрации энергетической информации (EIA), в 2001 г. к запасам газа (сухой газ) был прирост на 644 млрд куб.м. Запасы открытых месторождений составляли 101.26 млрд м³, прирост за счет уточнения запасов известных месторождений — 463.55 млрд м³, запасы новых залежей на старых месторождениях — 79.24 млрд куб.м. Прирост запасов превысил добычу на 31 % [Petroleum Economist. 2002. V.69, № 11].

По оценкам British Petroleum на 2003 г в США запасы нефти составляли 30 млрд барр., Доля в мире — 3 %, по уровню потребления будущий продуктивный период — 11 г. Запасы газа (трлн. м³), доля в мире и годы добычи, оставшиеся для США соответственно: 5 (3 %), 7 лет.

Битуминозные сланцы. В США распространены битуминозные (горючие) сланцы, которые приурочены, г.о., до девонских отложений Аппалачского бассейна и палеоген-неогеновых отложений региона Скалистых гор. Наибольшее значение имеют эоценовые отложения Грин-Ривер (Скалистые горы). Пласты мощностью свыше 5 м занимают здесь площадь 20 тыс. км², выход нефти более 5,7 %. «Сланцевая» нефть плотность 930—950 кг / м3, имеет большую вязкость и отличается от нефти обычных месторождений значительным содержанием азотистых веществ и насыщенных соединений. Запасы нефти в сланцах Скалистых гор оцениваются в 20 млрд т, газа — в 17 трлн м3.

По мнению заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева (окт. 2012): «В США активно разрабатывается сланцевая нефть, и, возможно, через 20 лет эта страна полностью прекратит закупки за пределами Северной Америки».

Уголь 

США обладают крупнейшими в мире подтвержденными запасами угля всех типов. Оценены суммарные резервы угля в США — 3,6 трлн т, в том числе, пригодных для добычи современными методами — 461 млрд т [Coal Int. — 2000. — 248, № 5. — Р. 191—193, 195—197]. Каменные (битуминозные) угли и антрациты сосредоточены в угольных бассейнах восточной и центральной части страны: Аппалачскому (штаты Пенсильвания — Пенсильванский угольный бассейн, Огайо, Западная Виргиния, Теннесси, Алабама, восточная часть Кентукки), Иллинойском (штаты Иллинойс, западная часть Кентукки , Индиана), Внутреннем Западном (штаты Айова, Миссури, Оклахома, Канзас, Небраска) и Пенсильванском (западная часть штата Пенсильвания, антрациты). Бассейны с бурым и суббитуминозным углем расположены в западной части (штаты Северная и Южная Дакота, Вайоминг, Монтана, Юта, Колорадо, Аризона, Нью-Мексико), а также на юге страны (штаты Техас, Арканзас, Миссисипи, Луизиана, Алабама). Ряд малоосвоенных бассейнов известный на Аляске, в частности бассейн Лисберн-Колвилл. Осн. пром. угленосность приурочена к отложениям каменноугольного (пенсильванского), мелового и палеогенового возраста. Угольные бассейны связаны с большими платформенным синеклизы (Иллинойский, Внутренний Западный, Форт-Юнион), передовыми прогибами поздних герцинид (Аппалачский, Пенсильванский) и эпиплатформного орогена (бассейны Зап. Штатов: Юинта, Сан-Хуан-Ривер Грин-Ривер и др.). Запасы угля в США характеризуются в основном пологим залеганием пластов (средняя мощность — около 1 м) на небольшой глубине, распространенностью на больших площадях, устойчивостью боковых пород, умеренным содержанием воды и газа, а также большим разнообразием типов углей и вообще высоким их качеством.

Уран 
По запасам урановых руд США входят в первую 8-ку стран мира (после Австралии, ЮАР, Канады, Бразилии, России, Казахстана и Намибии, 1999). Пром. запасы урана сосредоточены в зап. районах страны, в трех основных рудных провинциях: на плато Колорадо рудные районы Грантс, Юраванский пояс, Лисбон-Валли и др.), в межгорных впадинах шт. Вайоминг (рудные районы Шерли-Бейсин, Гас-Хиллс, Паудер-Ривер и др.), в зап. части прибрежной равнины Мексиканского залива (ния Фелдер, Панна-Мария и др.). Ряд средних по масштабам месторожд. есть также в Кордильерах. Осн. запасы урановых руд (свыше 95 %) сосредоточены в эпигенетических инфильтрационных месторождениях, залегающих в неметаморфизированных терригенных породах триасового-юры и неогена (эоцена) на глубине от 0 до 1200 м. Ср. содержание в рудах 0,1-0,3 % U3O8. Гл. рудные минералы: кофинит, оксиды урана, карнотит, иногда руды комплексные, урано-ванадиевые (1,25-1,5 % V2O5). Небольшая часть запасов заключена в гидротермальных жильных месторождениях неогена.

Железо 

По запасам железных руд США занимают первое место на Американском континенте (1999). В США есть большие месторожд. железняка, способные обеспечить сырьем потребности страны. Гл. тип железорудных месторожд. — Пласто-и линзообразные тела магнетит-гематитовых руд в докембрийских железистых кварцитах (таконитах). Большие месторожд. этого типа располагаются на севере США близ границы с Канадой, в районе оз. Верхнее. В рамках этого бассейна находится 89 % общих запасов США. Наиболее крупными по запасам являются месторожд. Месаби (12 млрд т руды со ср. содержанием Fe 49 %), Маркетт (запасы руды 5 млрд т, содержание 41 %), Меномини (запасов 5 млрд т, содержание 33 %) и Куюна (запасы 370 млн т, в том числе 176 млн т железо-марганцевых руд с содержанием Fe 30 % и Mn 10,5 %).

В начале XXI века большая часть запасов богатых руд в США уже добыта. По разным оценкам, разведанные запасы низкосортных руд, оставшиеся составляют 2.6-6 млрд т. Значительные запасы железной руды (0.9-2 млрд т) сосредоточены в месторождениях Бирмингемского района. Руды сложены преимущественно гематитовыми оолитами и в среднем содержат 35 % железа.

Титан 
США имеют значительные запасы титановых руд, заключенных в месторожд. ильменита, кроме того, запасы подсчитаны в месторожд. рутила. Все запасы рутила и 60 % запасов ильменита — россыпи, представленные древними и современными прибрежно-морскими и речными отложениями (шт. Флорида, Нью-Джерси, Теннесси, Джорджия, Южной и Сев. Каролина и др.). Больше месторожд. — Трейл-Ридж в шт. Нью-Джерси с запасами более 300 млн т ильменитового песка, которая включает около 2,0-2,5 % TiO 2, другие россыпи более мелкие (Лейкхерст, Грин-Ков-Спрингс Хайленд и др.). Сер. содержание TiO2 в рутиловых россыпях 0,5-3,0 %, в ильменитовых 1,0-5,0 %. Коренные месторожд. титана представлены ильменит-магнетитовых рудами в массивах ультраосновных-основных пород. Большое месторожд. этого типа, связано с габбро-анортозитов массивом Тегавус в шт. Нью-Йорк (29 млн т TiO 2 при содержании в руде 18-20 %). Прочие запасы представлены более бедными (до 14 % TiO 2) ильменит-магнетитовых рудами в штатах Аляска, Вайоминг, Нью-Йорк и др.

Ванадий 
На терр. США известны три осн. типа месторожд. ванадиевых руд: ванадиеносные фосфориты шт. Айдахо и Вайоминг (ок. 55 % запасов), инфильтрационные урано-ванадиевые руды в песчаниках плато Колорадо (43 %) и собственно ванадиевые месторожд. в шт. Арканзас (2 %). В фосфоритах Айдахо содержится 0,1-0,3 % V2O5. В песчаниках плато Колорадо содержание V2O5 достигает 1,0 %. Месторожд. этого типа (Юраван, Егнар, Пандоре и др.) играют осн. роль в добыче ванадия в США.

Марганец 
США не располагают существенными запасами марганцевых руд и полностью зависят от импорта. В рудах железистых кварцитов района оз. Верхнее концентрация составляет 4-35 % Mn (район месторождения Куюна); эти руды используются как железо-марганцевые.

Бериллий 
По запасами и ресурсами бериллиевых руд США входит в пятерку ведущих стран мира (по запасам — 1-е место, 1999 год). Основу минерально-сырьевой базы страны составляет крупное месторождение бертрандитовых руд  () (Юта). Это вулканогенно-гидротермальное месторождение палеогена. Содержание ВеО в руде, добываемой, высокий 0,75-1,0 %.

Бокситы 
Сравнительно небольшие запасы бокситов в США рассредоточены в месторождениях небольшого масштаба в штатах Арканзас (Арканзас — всего, 35 млн т бокситов), Джорджия (Андерсонвилл, Ирвингтон), Алабама (Юфола), Миссисипи (Типпи-Бентон, Понтоток, Чаттануга), Виргиния (Спотсвуд), на Гавайских о- вах (Кауаи, Мауи) и др. Это месторожд. осадочного, латеритные и полигенно типов. Ок. 30 % всех запасов страны — низкокачественные бокситы Гавайских островов.

Вольфрам 
США занимают пятое место в мире (после Китая, Казахстана, Канады и России, 1999) по запасам вольфрамовых руд (1999). По добыче вольфрама США занимают пятое место в мире (после Китая, России, Казахстана и Канады, 2000) — 3,6 % (0,8 млн т). Большая часть подтвержденных запасов вольфрама (57 %) сосредоточена в комплексных молибден-вольфрам-оловянных рудах штокверковых месторождений. Известно более 50 месторожд. вольфрама в зап. штатах страны (Калифорния, Невада, Монтана, Юта, Орегон, Вашингтон, Айдахо) и на Аляске. Ок. 60 % запасов заключено в числ. скарновых месторожд. шеелита, 40 % — в молибденового штокверковых месторожд. Клаймакс. Содержание WO3 в рудах шеелитовых скарновые 0,5-1,0 %. Перспективный источник вольфрамовой сырья — рапа оз. Сьорлс (0,07 % WO 3) в шт. Калифорния.

Золото 

По российским источникам США по запасам золотых руд занимают второе место в западном мире после ЮАР (1999) и третье в мире (после ЮАР и России). Горным бюро и Геологической службой США база запасов золота оценивается несколько иначе: ЮАР — в 38 тыс. т, США — в 6 тыс. т, Австралии — в 4.7 тыс. т, Канады и России — по 3.5 тыс. т, мировая база — 72 тыс. т. По данным этого же источника, за ресурсами золота США занимает пятое место в мире; сравнительная картина такова: ЮАР — до 60 тыс. т, Россия — более 25 тыс. т, Китай и Бразилия — по 7-10 тыс. т в каждой, США — 5-7 тыс. т.
Месторожд. золота характеризуются большим разнообразием геол.-пром. типов. Осн. значение имеют коренные золоторудные месторожд. (55 % запасов), 8 % приходится на россыпи и 37 % на золотосодержащие (35 % в медно-порфировые и 2 % — полиметаллические). Золотоносные районы расположены вдоль зап. и юго-вост. побережья (соответственно примерно 63 и 2 % запасов), в центр. части страны (19 %) и на Аляске (13 %). Гл. золотоносный район (штаты Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Айдахо) приурочен к мезозойско-кайнозойской складчатой системы Кордильер. В центр. части страны выделяется два золотоносных района: Блэк-Хиллс (большое месторожд. Гомстейк) и рудный пояс Колорадо. На 1998 г. общие ресурсы Au на Аляске были увеличены до 1925,3 т, из которых 690,5 т по месторожд. Донлин Крик, Пеббл, Пого и шотган.

Кобальт 
Сырьевая база кобальтовых руд в США невелика. Запасы низкокачественных кобальтовых руд заключены в никелевых латеритных и магматических месторожд. а также в жильных месторожд. полиметаллических руд. В связи с дефицитом кобальта и ряда др. видов к.к. большое внимание уделяется изучению железомарганцевых конкреций на океаническом дне. При ср. содержании кобальта в конкрециях Тихого ок. 0,22-0,36 %, первоочередными считаются участки на глубине до 2,5 км, содержащие 0,4-1,2 % (до 2,5 %) кобальта.

Литий 
По запасам литиевых руд США в 1990-х гг. входили в первую пятёрку стран. Месторождения двух типов: сподуменовых пегматитов шт. Сев. Каролина (92 %) и рассолы оз. Силвер-Пик в шт. Невада (8 %). Богатые сподумен пегматитовых дайки содержат 1,5 % Li2O, а также альбит и мусковит. Подземные рассолы оз. Силвер-Пик содержат в среднем 0,04 % Li 2 O.

Медь 

По общим и подтвержденным запасам медных руд США занимают второе место в мире после Чили (2003). Здесь известно более 70 месторожд. меди почти всех геол.-пром. типов. Ок. 86 % запасов заключено в медно-порфировых родов; из других типов промышленное значение имеют стратиформные (5 %), колчеданные (5 %) и медно-никелевые месторожд. Перспективы выявления новых пром. месторожд. меди имеются в складчатых областях зап. части страны, в частности в штатах Аризона, Монтана, Юта, Мичиган (месторождение Лейк-Сьюпериор).

Молибден 
По общим и подтвержденным запасам молибденовых руд США занимают первое место в мире (2003). США обладают 28,5 % общих и 28,4 % подтвержденных мировых запасов молибдена. В сверхмощных молибденпорфировых месторождениях Хендерсон, Клаймакс, Куэста и Куотс-Хилл заключено около 70 % подтвержденных запасов страны и 20 % мировых. Содержание молибдена высок: 0.11-0.22 %.
Гл. типом пром. месторожд. молибденовых руд порфировых (молибден-порфировых — 56 %, комплексный медно-порфировых с молибденом — 44 % запасов). Сер. содержание молибдена в молибден-порфировых месторожд. 0,075-0,492 %, в медно-порфировых 0,008-0,075 %. Всего в США известно свыше 30 месторожд. с пром. запасами молибдена, преимущественно большинство из которых эксплуатируется. Молибденовые месторожд. распространены в зап. штатах и приурочены к порфировым интрузиям гранитоидного состава. Месторождения собственно молибденового типа: Кварц-Хилл на Аляци, Клаймакс, Хендерсон, Маунт-Эммонс, Куэста, Гоат-Хилл, в шт. Нью-Мексико, Томпсон-Крик в шт. Айдахо. Руды вкрапленные и прожилково-вкрапленные.

Никель 
Запасы никелевых руд в США весьма ограничены и сосредоточены в двух латеритных месторожд. силикатных руд в коре выветривания ультраосновных пород никель-Маунтин (шт. Орегон) и Гаскет-Маунтин (шт. Калифорния). Содержание никеля в рудах до 1-1,5 %. Олово. Около 1 / 2 запасов (всего незначительных) оловянных руд США заключено в молибденового месторожд. Клаймакс. Содержание олова в рудах 0,006 %. С др. месторожд. наиболее значительные метасоматические месторожд. комплексных руд Лост-Ривер на полуострове Сьюард на Аляске, содержащий касситерит, флюорит, минералы бериллия и вольфрама.

Металлы платиновой группы 
По подтвержденным запасам МПГ США занимают 5-ю позицию в мире (после ЮАР, России, Зимбабве и Канады, 1999). По прогнозными ресурсами МПГ США занимает второе место в мире — 9-10 тыс.т (после ЮАР — 15-25 тыс.т; в мире вместе — 40-60 тыс.т, 2000). Запасы платиновых руд заключены в осн. в медных рудах месторожд. зап. штатов, незначительное кол-во — в рассыпных месторождениях Аляски.
Крупнейшие месторождения платиноидов США — Стиллуотер (владелец — компания Stillwater Mining) расположено в шт. Монтана, вблизи его южной границы и Ист-Боулдер — в 21 км сев.-западнее от него. Оба месторождения приурочены к юго-западного борта расслоенного Лополит основных-ультраосновных пород Стиллуотер. Возраст пород, слагающих Лополит, 2.7 млрд лет. Подошва его залегает субгоризонтально на раннеархейских гнейсах и гранитоидах. Лополит имеет мощность 6-8 км и составлен тремя сериями мафит-ультрамафитових пород. В основе нижней серии залегает горизонт норито (мощностью 150 м) с прослойками бронзититов; выше залегают ультраосновных г.п. — Гарцбургиты, бронзититы, перидотит и др., переслаивающиеся, с подчиненными слоями норито. В низах средней серии находится мощный (до 800 м) горизонт норито, в средней её части — слой габбро (300—600 м), в верхах — мощный (1100—1500 м) горизонт анортозитов и подчиненных им троктолитов и габбро. Верхняя серия Лополит (400—1100 м) почти полностью состоит из габбро. В норито нижнего горизонта средней серии располагается слой (или риф) JM. Содержание МПГ в нем 15-120 г / т. На порядок меньше концентрации платиноидов обнаружены также в норито подошвы Лополит, в маломощных слоях хромитита, а также в отдельных обогащенных хромитов участках тел оливиновых бронзититов. Продуктивный риф JM прослеживается по простиранию на 45 км, по падению максимально на 6.5 км. Средняя мощность рифа — около 2.4 м, среднее содержание МПГ — 21.8 г / т [Engineering and Mining Journal. 2001. V.202, № 6].

На 1999 г подтвержденные запасы месторождения Стиллуотер категории proven составляли 1.764 млн т руды с суммарным содержанием платины и палладия 23.0 г / т, категории probable — 21.216 млн т с содержанием платины и палладия 22.1 г / т; общие подтвержденные запасы платины и палладия — 509.5 т Отношение палладия до платины в рудах со средним содержанием платиноидов 22.1 г / т составляет 3.3: 1.

На месторождении Ист-Боулдер (отрезок рифа JM протяженностью около 4 км в интервале глубин 500—600 м) на 1999 г подтвержденные запасы руды категории probable — 13.313 млн т с суммарным содержанием платины и палладия 22.1 г / т, или 294.2 т этих металлов [ Stillwater Mining Co. 1999 Annual Report. JM Reef Reserves http://www.stillwatermining.com/ar99_JMReef.pdf. 2000]
Подтвержденные запасы платины и палладия обоих месторождений составляют 803.7 т, из них палладия 616.8 т, платины — 186.9 т. Выявленные ресурсы платиноидов (с предполагаемыми запасами) оценены компанией Stillwater Mining в 854 т, а прогнозные ресурсы — в 7 тыс. т [Engineering and Mining Journal. 2001. V.202, № 3]. По др. оценками (Д. А. Додин и др.) прогнозные ресурсы МПГ в массиве Стиллуотер составляют не менее 30 тыс. т.

Свинец 
По состоянию на 1999 по общим запасам свинцовых руд США занимают первое место, а по доказанным — 3-е место (после Австралии и Казахстана) в мире. Известно около 100 месторожд. свинцовых руд, в осн. в центре и зап. частях страны в крупнейших горнорудных районах: пивд.-сх. шт. Миссури (ок. 70 % запасов), Кер-дьАлен (4 %), верхняя Миссисипи (3 %), на Аляске (10 %) и Три-Стейтс (ок. 1 %). На другие числ. районы приходится 10-15 % запасов свинцовых руд. Осн. запасы (ок. 80 %) содержатся в стратиформных месторожд. типа «долины Миссисипи», конечно локализованных в мелководных мор. карбонатных и терригенных отложениях нижнего. палеозоя. Среднее содержание свинца в рудах 3-8 %, цинка 0,5-1,5 %, меди 0,1 %. Примеси: никель, кобальт, кадмий, серебро, германий, висмут, индий.

Цинк 
По запасам цинка США вместе с Канадой разделяют 2-3-е место в мире (после Казахстана, 1999). Крупнейшими являются стратиформные месторожд. типа «долины Миссисипи». Ок… 60 % всего цинка, добываемого в стране дают руды цинковых месторождений, 15-20 % получается попутно из свинцовых руд, 15-20 % — из комплексных свинцово-цинковых, 5 % — из медно-цинковых, медно-свинцовых, медно-полиметаллических и др. руд. Крупнейшие запасы цинковых руд сосредоточены в карбонатных породах ниж. палеозоя района Мидл-Теннесси (стратиформные месторожд. Елмвуд, Гордонсвилл, Стонуолл и др.) и карбонатных породах протерозоя района месторожд. Балмат-Эдуардс (шт. Нью-Йорк). Содержание Zn в руде до 3,5-5,2 %.

Ртуть 
По ресурсам ртути США занимают второе место на Американском континенте (после Мексики, 1999). Запасы ртутных руд сосредоточены главным образом в одном ртутном месторожд. Мак-Дьормитт (шт. Невада). Среднее содержание ртути в рудах 0,45 %.

Серебро 

По запасам серебряных руд США занимают второе место в мире (после Польши, по данным на 2000 год). Месторожд. руд серебра относятся к различным геол.-промышленных типов: собственно серебряные с попутными свинцом и цинком (ок. 35 % запасов, на 1990-е годы), месторожд. цветных металлов с серебром (64,5 %), золото-серебряных (0,5 %). Среди собственно серебряных месторожд. всего жильных месторожд. серебра со свинцом и цинком (ок. 80 % запасов). Географически они расположены в районе Кер-дьАлен, шт. Айдахо. Жильные рудные тела контролируются большим разломом, среди аргиллитов и кварцитов докембрия. Наиболее богатые руды содержат до 750—1100 г / т серебра. В других содержание серебра составляет 80-500 г / т. Среди месторожд. цветных металлов ок. 50 % запасов руд серебра содержатся в медно-порфировых месторожд. (Напр., Бингем), 28 % — на жильные полиметаллические (Бьютт), 17 % — стратиформные свинцово-цинковые и 5 % — др. типов.

По состоянию на 2000 г. в США до 45 % общих запасов и около 65 % годовой добычи серебра приходится на гидротермальные месторождения серебряных и золото-серебряных руд. В месторождениях серебряных руд Кер, Галена в рудном узле Кер-дьАлен, Саншайн, Рочестер, Силвер-Валли подтвержденные запасы серебра колеблются от 1000 до 2500 т при содержании его в рудах 400—800 г / т. В месторождениях золото-серебряных руд Мак-Коу-Ков, Раунд-Маунтин, Кинросс-Деламар, Дентон-Рохайд подтвержденные запасы серебра составляют 300—1400 т при содержании серебра 40-400 г / т. В месторождениях меднопорфирового типа Мисьон, Бингхэм, Моренси и др. сосредоточено до 28 % общих запасов и добывается 22 % серебра страны. Эти месторождения характеризуются большими подтвержденными запасами серебра (2.5 7 тыс. т) при содержании его в рудах, измеряемая первых десятках граммов на тонну. Меньшую роль в минерально-сырьевой базе серебра США играют полиметаллические свинцово-цинковые месторождения Ред-Дог, Гринс-Крик, Монтана-Таннельс. Подтвержденные запасы серебра в рудах этих месторождений составляют 1.5-10 тыс. т при содержании серебра 60-600 г / т. Обеспеченность страны общими запасами серебра при современном уровне добычи — 13 лет.

Сурьма 
Запасы стибиевых руд в многочисленных мелких месторожд. типов: жильных кварц-антимонитовых (Томпсон-Фолс, штат Монтана), жильных комплексных серебро-стибиевых (Саншайн, шт. Айдахо) и стратиформных сурьма-свинцовых («Свинцовый пояс» на пивд.-сх. шт. Миссури) Больше по запасам месторожд. Саншайн в рудном районе Кер-дьАлен, в рудах которого содержится около 0,3 % Sb.
Фосфориты США обладают крупнейшими ресурсами Р 2 О 5 (23.7 % мировых). Ресурсы бассейна Скалистых гор в США по некоторым оценкам составляют 7.55 млрд т P2O5, другие источники дают меньшие значения. В недрах США сосредоточено 6,1 % мировых общих запасов фосфора. По запасам фосфоритов страна занимает второе место в мире (после Марокко, 2003). Осн. запасы фосфоритов в США (95 %) сосредоточены в двух крупных фосфоритоносный регионах в Восточно-Американской фосфоритоносный провинции (штаты Флорида, Сев. и Юж. Каролина) и Скалистых горах (штаты Айдахо, Юта, Вайоминг, Монтана). Перспективы увеличения запасов фосфоритов в США связаны с бас. Атлантической береговой равнины.

Калийные соли 
США обладают значительными запасами калийных солей, заключенными в осадочных месторождениях, а также в отложениях соленосных озер и озерных рассолах. Ресурсы калийных солей в стране оцениваются в 6 млрд т. Руды залегают сравнительно глубоко — в интервале от 1830 м до 3050 м.
На терр. США известно три крупных соленосных бассейна: делаверских, Парадокс (штаты Юта, Колорадо) и Уиллстонський на границе с Канадой (штаты Монтана, Сев. И Юж. Дакота). Из соленосных озер крупнейшими являются Большое Соленое оз. (Шт. Юта) и оз. Сьорлс (Калифорния). Осн. запасы калийных солей сосредоточены на Карлсбадском месторожд. Делаверского бас.

Естественная сода 
США имеют значительные запасы природной соды. Ископаемая сода (престол), имеющий пром. значения, известная в составе эоценовой толще Грин-Ривер (Виргиния). Природную соду добывают из озер шт. Калифорния (Сьорлс и др.).

Бор 
По запасам борных руд США занимают одно из ведущих мест в мире. Основные месторождения борных руд известны на юге Калифорнии, где они локализуются в вулканогенно-осадочных озерных отложениях неогена. Крупнейшее в стране и в западном мире месторождение Борон в пустыне Мохаве (Мохейв) имеет запасы около 130 млн т. руды (35 млн т. В2О3), составленной натриевыми гидратами. Руды залегают на глубине 40-340 м.

Флюорит 
США имеют существенные запасы флюорита, содержащиеся в числе мелких месторождений в различных районах страны. Месторождения представлены разнообразными геол.-пром. типами. В целом по месторождениям страны среднее содержание флюорита составляет около 37 %. Флюорит распространен также в комплексных свинцово-цинковых, олово-вольфрамовых, молибденовых, редкометаллических и др. рудах.

Сера 
По запасам самородной серы США занимают одно из ведущих мест в мире. Основной промышленный тип месторождений — инфильтрационно-метасоматический. Месторождения приурочены к ангидрид-вмещающим породам (эвапориты) в осадочных отложениях перми (Техас), а также к ангидритовым залежам мезозоя-кайнозоя (Луизиана). Подчиненное значение имеют небольшие вулканические месторождения самородной серы в штатах Калифорния и Невада. Больше месторождение — Растлер-Хиллс (Растлер-Спрингс) в Техасе с запасами 60 млн т. при содержании S 15-18 %.

Барит 
По запасам барита США занимают третье место в мире (после Казахстана и Китая, 1999). Прогнозные ресурсы барита категорий Р1 + Р2 составляют 150 млн т [Mineral Commodity Summaries — http://minerals.er.usgs.gov/minerals/ ]. Основные баритовые месторождения США сосредоточены в шт. Невада, где разрабатываются как пластовые, так и жильные залежи. Крупнейшие из них — Грейстоуна-Майн, Аргента-Майн, Маунтин-Спрингс, Росси-Майн.

Главные типы месторождений: стратиформных (ок. 50 % запасов), жильный (30 %) и остаточный (20 %). По другим данным ок. 80 % разведанных запасов барита приходится на стратиформные месторождения, ок. 20 % — на жильные. Стратиформные месторожд. относятся к сер. палеозоя, локализованные в кремнисто-сланцевых толщах и представлены пластовыми телами мощностью 1-15 м при площади в неск. км², содержание барита достигает 50-95 %. Крупнейшие месторожд. известные в шт. Невада, мелкие — в штатах Арканзас, Калифорния, Джорджия и Миссури. Жильные месторожд. включают многочисленные, чаще мелкие скопления барита, связанные с пустотами карстового и иного происхождения в известняках и доломитах ниж. палеозоя. Они распространены в штатах Миссури, Алабама, Вирджиния, Теннесси, Джорджия и др. Остаточные месторожд. формировались при эрозии пород, содержащих первичные баритовые тела. Мощность остаточных залежей от 3-5 м (шт. Миссури) до 50 м (м-ния Картерсвилл, шт. Джорджия). Содержание барита в рудах в сер. 120—180 кг/м³.

Асбест 
Запасы асбеста в США сосредоточены в месторожд. хризотил-асбеста квебекского типа, связанных с массивами серпентинитов и серпентинизованных ультраосновных пород на зап. страны, в пределах Кордильер, и на востоке, в Аппалачах. Наиболее значительные месторожд. — Копперополис и Санта-Рита в шт. Калифорния. Они представляют собой штокверки из поперечно волокнистым асбестом, сэр. содержание которого составляет ок. 10 %. Месторожд. Аризонского типа представлены асбестовыми зонами в известняках. Наиболее известное из них — месторожд. Хризотил в шт. Аризона содержит высококачественный длинноволокнистых асбест.

США обладают многочисленными месторожд. нерудного индустриального сырья и д. материалов (бентонитов, глин, облицовочных камней, мрамора, песка, гравия, щебня и т. д.). Известен ряд месторождений драгоценных и поделочных камней, из которых наибольшее значение имеют бирюза, турмалин, сапфир, хризолит, окаменелое дерево, розовый кварц и нефрит Большая бирюзовая провинция расположена в штатах Колорадо, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Калифорния связаны с корами выветривания гранитоидов и кислыми ефузивив порфировой формации верх. мела-олигоцена с сульфидной полиметаллического минерализацией В шт. Монтана находится большое месторожд. сапфира Его-Галш, представленное протяженной (8 км) дайки лампрофиров в нижнекарбоновых известняках формации Эдисон Крупнейшие месторожд. ювелирного турмалина, кунцит и розового берилла: Пала, Сан-Диего, Хималей (шт. Калифорния). Ювелирные камни встречаются в дайках миароловых микроклин-альбитовых пегматитов с лепидолит, залегающие в габбро вблизи контакта с Юго-Калифорнийским гранитным массивом Аналогичные турмалином пегматиты известны в шт. Мэн. Хризолит есть и в щелочных оливиновых базальтах плиоцена в шт. Аризона (Сан-Карлос в округе Апачи), агат — в риолит в шт. Орегон (округ Джефферсон, УОСК и Крук), декоративное окаменелое дерево — в конгломератах триаса (Формации Шинарумп и Чайнл в шт. Аризона), нефрит, жадеит и жад — в серпентинитов в шт. Вайоминг, на Аляске и в Калифорнии.

См. также 
 История освоения минеральных ресурсов США
 Геология США
 Сейсмичность США

Литература

Примечания 

США
Месторождения США